El término choza o chozo puede referirse o relacionarse a:

 Choza de los Suecos, restos de una antigua y precaria construcción de piedra, erigida en la Isla Paulet en 1902 por los náufragos del barco "Antartic".

 La Choza, localidad argentina del partido de General Las Heras, Provincia de Buenos Aires.
 Estación La Choza, estación de ferrocarril ubicada en el pequeño paraje del mismo nombre, en el Partido de General Las Heras, Provincia de Buenos Aires, Argentina.